Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1975 () — 17-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1975
Эквадор
1975 год в Эквадоре